Syamithabeeja är ett släkte av svampar. Syamithabeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Syamithabeeja